Sezon 1951/52 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Stade Français Paris
 SO Montpellier

Najlepsi strzelcy

Skład mistrzowskiego zespołu OGC Nice 
Bramkarze
  Marcel Domingo
  Marcel Lupi
Obrońcy
  Ahmed Firoud
  César Hector Gonzales
  Alphonse Martinez
  Serge Pedini
  Guy Poitevin
Pomocnicy
  Jean Belver
  Abdelaziz Ben Tifour
  Désiré Carré
  Léon Rossi
Napastnicy
  Pär Bengtsson
  Antoine Bonifaci
  Luis Carniglia
  Georges Cesari
  Jean Courteaux
  Victor Nuremberg

Trener
  Numa Andoire

Przypisy 

1951 w piłce nożnej
1951 we Francji
1952 w piłce nożnej
1952 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji